Trois sous-marins de la marine royale norvégienne ont porté successivement le nom de KNM Utvær, et les deux derniers avec le même pennant number S303 :

 Le KNM Utvær (P69), ex- (P69), un sous-marin de classe V de la Royal Navy, transféré à la Norvège en 1946 et démoli en 1949 ;
 Le KNM Utvær (S-303), un sous-marin de classe Kobben, mis en service en 1965 et transféré au Danemark en 1989 en tant que HDMS Tumleren (S322) ;
 Le KNM Utvær (S303), un sous-marin de classe Ula, mis en service en 1991 et actuellement en service actif.

Notes et références 

Sous-marin de la marine royale norvégienne